Lianne is een meisjesnaam.

Het kan een afleiding zijn van Liana, een afkorting van Juliana. Het kan ook een combinatie zijn van Lia en Anna.

Varianten van de naam zijn onder meer Leanne en Liane.

Bekende naamdraagsters
 Lianne Abeln, Nederlandse zangeres
 Lianne Dalziel, Nieuw-Zeelandse politica
 Lianne de Vries, Nederlandse voetbalster
 Lianne van Groen, Nederlandse zangeres
 Lianne Sanderson, Engelse voetbalster
 Lianne Shirley, Nieuw-Zeelandse badmintonspeelster
 Lianne Zandstra, Nederlandse actrice

Fictieve naamdraagsters
 Lianne Mars, gefingeerd personage van de televisieserie Veronica Mars

Externe link
 Populariteit, verspreiding en verklaring van de naam Lianne, Nederlandse Voornamenbank, Meertens Instituut.

Meisjesnaam